Чемпіон УРСР 1969 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Чорноморець» Одеса та «Зоря» Луганськ, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР, а також 22 команди, що грали у другому загальнорадянському дивізіоні. Натомість, три команди турніру представляли Молдавську РСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 42 команд, що були розбиті на дві групи. По три найкращі команди з кожної групи виходили у фінальний турнір, де в одноколовому турнірі визначали чемпіона.

Результати

1-ша зона

2-га зона

Фінал 

«Спартак» Івано-Франківськ — чемпіон УРСР сезону 1969 року. Крім того три найкращих клуби чемпіонату — івано-франківський «Спартак» Івано-Франківськ, горлівський «Шахтар» та сумський «Спартак» Суми — отримали путівки у другу групу класу «А» на наступний сезон.

Склад переможців: Мирослав Ступар, Іван Краснецький, Степан Балан, Зіновій Гнатик, Михайло Гнатишин, Валерій Голубцов, Богдан Горичок, Мирослав Григорук, Борис Грішин, Юрій Іванов, Роберт Кликов, Богдан Копитчак, Володимир Кочержук, Віктор Куркотов, Орест Лазуркевич, Ярослав Павліський, Анатолій Попов, Степан Рибак, Петро Хащевський, Степан Чопей.

Примітки

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1969 на ukr-football.org.ua 

69
УРСР
1969 в українському спорті